Elegie – poesie di Sesto Properzio
 Elegie – poesie di Albio Tibullo
 Elegie – poesie di Paolo Rolli
 Elegie – composizioni di Richard Strauss